Henri XIII peut faire référence à :
 Henri XIII de Bavière (1235-1290), duc de Bavière ;
  ( 1340-1357), comte de Schwarzbourg-Blankenburg ;
  (?-1590), conseiller bavarois ;
 Henri XIII de Reuss-Greiz (1747-1817), prince de Reuss-Greiz ;
 Henri XIII de Reuss-Köstritz (1830-1897), général prussien de la cavalerie ;
 Henri XIII de Reuss (1951).

Voir aussi